Ostmeyer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Ostmeyer (1915–1994), deutscher Politiker
 Karl-Heinrich Ostmeyer (* 1967), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Ostmeier
 Ostermeyer